Pournoy ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Moselle:

Pournoy-la-Chétive
Pournoy-la-Grasse